Johanna Konta era la detentrice del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Madison Keys ha sconfitto Coco Vandeweghe con il punteggio di 7–64, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Madison Keys (campionessa)
  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)

 Ana Konjuh (quarti di finale)
 Coco Vandeweghe (finale)
 Lesia Tsurenko (quarti di finale)
 Catherine Bellis (semifinale)

Qualificate 

  Verónica Cepede Royg (secondo turno)
  Caroline Dolehide (secondo turno)

 Marina Eraković (primo turno, ritirata)
 Danielle Lao (primo turno)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka (ritirata)
  Petra Kvitová (quarti di finale)

 Claire Liu (primo turno)
 Marija Šarapova (secondo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2017